Homotetie je afinita, která má všechny směry samodružné neboli zobrazuje každou přímku na přímku s ní rovnoběžnou. Zvláštními případy jsou identita, posunutí a stejnolehlost.

Z hlediska projektivní geometrie má homotetie všechny nevlastní body samodružné. Jedná se o speciální případ homologie projektivního prostoru.

Geometrie